Vázquez de Coronado, puede referirse a:

 Francisco Vázquez de Coronado (Salamanca, España, 1510 - Ciudad de México, 1554), conquistador español.
 Juan Vázquez de coronado de Anaya (Salamanca, 1523-1566), adelantado de Costa Rica.
 Gonzalo Vázquez de Coronado y Arias Dávila, segundo adelantado de Costa Rica.
 Juan Vázquez de Coronado y Peláez (Cartago, Costa Rica, 1607-1669).
 Juan Vázquez de Coronado y Rodríguez del Padrón, Tercer adelantado de Costa Rica.
 Diego Vázquez de Coronado y Rodríguez del Padrón, Cuarto adelantado de Costa Rica.
 Cantón de Vázquez de Coronado, un cantón de la provincia de San José en Costa Rica.